Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 11-es jelzésű menetrend szerinti metróvonalak:

Európa

Oroszország 

Bolshaya Koltsevaya (körjárat)

Franciaország 

 11-es metró (Párizs)

Ázsia

Kína 

 11-es metró (Kanton)

 11-es metró (Nanking) (tervezett)